Németország
Roth, település Bajorországban
Roth (Landkreis Altenkirchen), település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Roth (Rhein-Hunsrück-Kreis), település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Roth (Rhein-Lahn-Kreis), település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Roth (bei Stromberg), település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Roth an der Our, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Roth bei Prüm, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban

Roth járás, járás Bajorországban

Roth (Donau), egy Duna mellékfolyója